Zapolje je lahko:
 Zapolje Brodsko (Hrvaška)
 Zapolje (Hrvaška)